Heinrich Ostrop ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Ostrop (Politiker, 1840) (1840–1931), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 Heinrich Ostrop (Politiker, 1925) (1925–2015), deutscher Politiker (CDU), MdL Nordrhein-Westfalen